Turniej rugby 7 na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2010 odbył się  w dniach 24–25 lipca 2010 roku.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy. W turnieju udział wzięło łącznie 96 sportowców w dwunastoosobowych drużynach reprezentujących osiem krajów. Pomimo iż gospodarzem igrzysk było Mayagüez w Portoryko, spotkania odbywały się na Providence Stadium w gujańskim mieście Providence.

Do zawodów mogły przystąpić jedynie reprezentacje zrzezone przez ODECABE.

W turnieju triumfowała reprezentacja Gujany pokonując w finale Jamajkę, brąz natomiast zdobył zespół Meksyku.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Uczestnicy 
Po raz pierwszy w turnieju regionalnym spotkały się drużyny reprezentujące zarówno NACRA, jak i CONSUR. Oba związki wspólnie ustaliły obsadę zawodów oraz rozstawienie zespołów.

System rozgrywek 
Do zawodów przystąpiło osiem, liczących maksymalnie dwunastu zawodników, reprezentacji podzielonych na dwie czterozespołowe grupy zgodnie z rozstawieniem ustalonym przez NACRA i CONSUR. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach grup systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami, po czym w drugim dniu nastąpiła faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o miejsca. W pierwszej rundzie spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwało odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Jedynie mecze o medale składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rugby 7 na igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów
Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów 2010
2010 w rugby union